Bedrijf
 Celis brewery, Amerikaanse brouwerij in Austin (Texas)

Biologie
 Chalcis celis, vliesvleugelig insect

Merknaam
 Celis White, Belgisch witbier

Personen met de achternaam Celis
 Zie Celis (familienaam)